Weedern ist der Name ehemals ostpreußischer Dörfer in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:
 Weedern, Kreis Darkehmen (Angerapp), siehe Suworowka (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk
 Weedern, Kirchspiel Wedereitidchken, Kreis Tilsit-Ragnit, seit 1929 Ortsteil von Waldau, russisch nach 1945 Talniki im Rajon Krasnosnamensk (nicht mehr existent)

Siehe auch:
 Wedern